Chin Han peut faire référence à :
 Chin Han (1937-), acteur hongkongais 
 Chin Han (1946-), acteur taïwanais, venant de Chine, et actif dans le cinéma chinois, taïwanais et hongkongais depuis les années 1970. 
 Chin Han (1969-), ou Ng Chin Han, acteur singapourien, actif à Hollywood.

Homonymie de personnes